Võnnu (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Tartumaa
 Võnnu (Kastre), een plaats in de Estlandse gemeente Kastre
 Võnnu (Haapsalu), een plaats in de Estlandse gemeente Haapsalu
 Võnnu, de Estische naam voor de Letse stad Cēsis